Адские машины — в древности плоты или суда с легковоспламеняющимися веществами для уничтожения кораблей, мостов, прибрежных укреплений, заграждений при входе в неприятельскую гавань.
 Адские машины — в XIX веке орудия террористов.

Примечания